La Nationale 1A 1989-1990 è stata la 68ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Stéphane Ostrowski, 
MVP straniero:  Don Collins, 
Allenatore dell'anno:  Michel Gomez, 
Giocatore rivelazione:  Antoine Rigaudeau, 
Miglior difensore:  Richard Dacoury,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1989
Pallacanestro nel 1990
1989-1990